El Renault Duster Oroch es una pickup del fabricante francés Renault que produce desde 2015 en Brasil.

Tiene carrocería doble cabina con cuatro puertas, espacio para cinco pasajeros, suspensión trasera multibrazo y la carga útil de 650 kg y un volumen de cubo 683 L. Con un extensor de cubo, lo que permite estirar el espacio útil hasta el límite de la cubierta abierta, este volumen se eleva a 989 litros. Es la versión pick-up de Renault Duster con distancia entre ejes se extendía a 15,5 cm. Renault decidió innovar con el Duster Oroch y creó una nueva categoría de pickup con tamaño entre los modelos compactos y los medios, el espacio y la mitad de precio entre el compacto y el promedio.

El Renault Duster Oroch añade cinco premios muy relevantes. Fue elegido Mejor Pickup en premio Revista Autoesporte 2016, Mejor Pickup en premio 10Best en 2016, Mejor Pickup 2016 en premio Car and Drivers en Brasil Drivers "CAR Magazin",, Mejor Pickup do ano 2016 en premio patrocinados por Abiauto - Asociación Brasileña de Prensa Automotriz- y "Mejor Pickup Pequeño 2015" premio en L'Auto Preferita (AutoEntusiastas, Agencia Informe Auto, Auto Fecha, Tribuna de Santos, Automotriz de negocios, etc.).

Historia

El diseño del Renault Duster Oroch y firmado por el Tecnocentro de Renault en Francia, en colaboración con el Renault Design América Latina (RDAL), el estudio de diseño y estilo ubicado en Sao Paulo.

El coche de la demostración Duster Oroch fue presentado en el Salón del Automóvil de Sao Paulo en 2014. El Renault Duster Oroch fue exhibido oficialmente en la edición 2015 del edición 2015 del Salón del Automóvil de Buenos Aires.

Véase también 
 Chevrolet Montana
 Fiat Uno Strada
 Fiat Toro
 Volkswagen Amarok
 Volkswagen Saveiro

Referencias 

Duster Oroch
Modelos de pickups